Соревнования в беге на 500 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 года прошли 24 марта на катке Адлер-Арена в Сочи, Россия. В забегах приняли участие 24 спортсменки.

Чемпионкой мира второй год подряд стала кореянка Ли Сан Хва, выигравшая оба забега, став единственной, кто в обоих забегах выбежал из 38 секунд. Второе место китаянка Ван Бейсин, занявшая пятое место в первом забеге, серьезно прибавившая во втором забеге, где стала второй. Третье место — россиянка Ольга Фаткулина, которая в первом забеге показала второе время, во втором забеге — третье. Медаль Фаткулиной на дистанции 500 метров стала первой для России за 12 лет, в 2001 году Светлана Журова стала третьей.

Медалисты

Рекорды 

500 м:

2 × 500 м (в один день):

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013